Зимние Юношеские Олимпийские игры 2012 (, , официально называются I зимние Юношеские Олимпийские игры) — это первые зимние Олимпийские игры среди спортсменов-юниоров в возрасте от 14 до 18 лет, которые проходили с 13 по 22 января 2012 года в Инсбруке.

Процесс выбора 
 6 марта 2008 — Национальные олимпийские комитеты объявили своих кандидатов на проведение Игр.
 19 июня 2008 — города подали официальную заявку.
 Август 2008 — МОК объявил список городов-кандидатов.
 Октябрь 2008 — Оценочная комиссия составила отчёт Исполнительному комитету МОК о проверенных городах.
 Ноябрь 2008 — Исполнительный комитет подписал рекомендации членам МОК о выборе города.
 12 декабря 2008 — объявлена столица Игр 2012.

Выбор города

Города-кандидаты 
6 марта 2008 года четыре города выдвинули свои заявки на проведение Игр:
  Инсбрук, Австрия
  Куопио, Финляндия
  Лиллехаммер, Норвегия
  Харбин, Китай
2 ноября того же года были исключены Харбин и Лиллехаммер.

Голосование

Церемония открытия 
Церемония открытия Игр прошла у подножия трамплина «Бергизель» 13 января 2012 года. На церемонии присутствовали около 15 000 человек. Впервые в истории Олимпийских игр было зажжено сразу три олимпийских огня, два из которых символизировали зимние Олимпийские игры 1964 и 1976 годов, прошедших в Инсбруке. Президент Австрии Хайнц Фишер официально объявил Игры открытыми. Во время произнесения клятвы юной австрийской горнолыжницей Кристиной Агер произошла заминка: девушка забыла текст и после значительной паузы сумела произнести только одно слово: «Шайсе» ().

Виды спорта 
Программа Игр была схожей с программой зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи, правда будут исключены некоторые дисциплины и включены те, которые представляют больший интерес для молодых спортсменов

Страны-участницы 
На игры прибыло 70 стран.

 (4)
 (5)
 (3)
 (13)
 (81)
 (16)
 (7)
 (4)
 (2)
 (11)
 (52)
 (1)
 (5)
 (23)
 (9)
 (1)
 (24)
 (5)

 (1)
 (17)
 (42)
 (29)
 (2)
 (54)
 (24)
 (3)
 (9)
 (3)
 (1)
 (3)
 (1)
 (41)
 (33)
 (38)
 (1)
 (16)

Ливан (2)
 (2)
 (6)
 (1)
 Македония (2)
 (1)
 (1)
(3)
 (2)
 (1)
 (1)
  (1)
 (18)
 (15)
 (28)
(1)
 (2)
 (19)

(22)
 (67)
 (1)
(2)
 (30)
 (21)
 (1)
 (28)
 (9)
(35)
(26)
 (4)
 (4)
 (23)
(57)
(1)

Расписание соревнований

Результаты

Медальный зачёт

См. также 
Юношеские Олимпийские игры
Всемирные юношеские игры
Олимпийские игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Игр
 Брошюра I зимних Юношеских Олимпийских игр
 Справочник по I зимним Юношеским Олимпийским играм

2012 год в спорте
Зимние юношеские Олимпийские игры